Пружанський повіт — повіт в Російській імперії.
 Пружанський повіт — повіт в II Речі Посполитій.